Малочуев — фамилия.
Известные носители:
 Малочуев, Николай Александрович (1925—1981) — гвардии младший сержант, автоматчик, полный кавалер ордена Славы.
 Малочуев, Олег Григорьевич (1977—2009) — капитан милиции, Герой Российской Федерации (2009, посмертно).